Alexandre Dufour peut faire référence à :

 Alexandre Dufour (1760-1835), architecte français ayant travaillé pour le compte de Louis XVIII sur le château de Versailles.
 Alexandre Dufour (1875-1942), physicien français, inventeur de l'oscillographe cathodique.